Il singolare dell'ATP German Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karel Nováček ha battuto in finale  Magnus Gustafsson 6–3, 6–3, 5–7, 0–6, 6–1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Stefan Edberg (quarti di finale)
  Ivan Lendl (secondo turno)
  Pete Sampras (terzo turno)
  Goran Ivanišević (quarti di finale)
  Sergi Bruguera (terzo turno)
  Jim Courier (secondo turno)
  Jonas Svensson (secondo turno)
  Emilio Sánchez (secondo turno)

  Michael Stich (semifinal)
  Andrej Čerkasov (secondo turno)
  Andrés Gómez (primo turno)
  Andrej Česnokov (primo turno)
  Karel Nováček (campione)
  Aleksandr Volkov (terzo turno)
 n/a
  Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP German Open 1991